Turnieje rugby union na Igrzyskach Azjatyckich 2014 odbyły się w południowokoreańskim mieście Inczon w dniach 30 września – 2 października 2014 roku. Areną zmagań zarówno kobiet, jak i mężczyzn w siedmioosobowej odmianie tego sportu był Namdong Asiad Rugby Field.

Rugby union w programie tych zawodów pojawiło się piąty raz, po raz drugi natomiast zorganizowano turniej kobiet.

Przedturniejowe zapowiedzi w gronie faworytek upatrywały zespoły z Chin, Japonii, Kazachstanu i Hongkongu, wśród mężczyzn zaś obrońców tytułu, Japonia, oraz liderów Mistrzostw Azji 2014, Hongkong. Wszystkie te drużyny łatwo przeszły fazę grupową, a ostatecznie zwyciężyli Japończycy i Chinki. Najwięcej punktów i przyłożeń w turnieju męskim zdobyli odpowiednio reprezentujący Japonię Katsuyuki Sakai i Lomano Lava Lemeki, w tych klasyfikacjach w zawodach żeńskich zwyciężyły analogicznie Chinka Yu Xiaoming i reprezentantka Kazachstanu Liliya Bazyaruk.

Informacje ogólne 
Zawody zostały rozegrane na przełomie września i października 2014 roku na Namdong Asiad Rugby Field mieszczącym ponad pięć tysięcy widzów. Mężczyźni w pierwszej fazie rywalizowali systemem kołowym podzieleni na trzy czterozespołowe grupy, w których znajdowało się dziesięć rozstawionych reprezentacji oraz dwójka, która miała być wyłoniona spośród repasażu rozegranego sposród trzech najsłabszych drużyn – z uwagi na wycofanie się Indii repasaż został pominięty. Faza grupowa w zawodach kobiet również miała zostać rozegrana systemem kołowym w ramach trzech grup – dwóch cztero- i jednej trzyzespołowej, ostatecznie jednak po wycofaniu się Indii rozegrano ją w ramach dwóch pięciozespołowych grup. Do walki o medale awansowała czołowa męska ósemka i żeńska czwórka, pozostałe drużyny rywalizowały o poszczególne miejsca. Podział na grupy został przeprowadzony 22 sierpnia 2014 roku.

W fazie grupowej spotkania toczone były bez ewentualnej dogrywki, za zwycięstwo, remis i porażkę przysługiwały odpowiednio cztery, dwa i jeden punkt, brak punktów natomiast za nieprzystąpienie do meczu. Przy ustalaniu rankingu po fazie grupowej w przypadku tej samej liczby punktów lokaty zespołów były ustalane kolejno na podstawie:
 lepszego bilansu punktów zdobytych i straconych;
 lepszego bilansu przyłożeń zdobytych i straconych;
 większej liczby zdobytych punktów;
 większej liczby zdobytych przyłożeń;
 rzutu monetą.
W przypadku remisu w fazie pucharowej organizowana była dogrywka składająca się z dwóch pięciominutowych części, z uwzględnieniem reguły nagłej śmierci. Jedynie mecze finałowe składały się z dwóch dziesięciominutowych części, w pozostałych zaś spotkaniach połowa meczu obejmowała siedem minut.

Turniej mężczyzn

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup

Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Turniej kobiet

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Cup

Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Igrzyska Azjatyckie 2014
Rugby union na igrzyskach azjatyckich
2014 w rugby union
Rugby union w Korei Południowej